Апарісіо або Апарисіо () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Альберто Апарісіо — болівійський футболіст
 Ернесто Апарісіо — сальвадорський футболіст
 Рафаела Апарісіо — іспанська акторка
 Яліца Апарисіо — мексиканська акторка

Див. також 
 4232 Апарісіо

Іспанські прізвища